Groß Friedrichsberg ist der deutsche Name von Orten, die in Polen bzw. Russland liegen:

 Groß Friedrichsberg, Ort Drożyska Wielkie in der Powiat Złotowski (Kreis Flatow), Polen
 Groß Friedrichsberg, Ort Sowchosnoje im Kreis Königsberg, ab 1939 Stadt und Stadtkreis Königsberg, untergegangener Ort in der Stadt Kaliningrad, Oblast Kaliningrad, Russland